Тумиа́ти () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Тумиати, Доменико (1874—1943) — итальянский писатель и драматург.
 Тумиати, Гаэтано (1918—2012) — итальянский журналист, писатель и литературный критик.
 Тумиати, Гуальтьеро (1876—1971) — итальянский актёр и режиссёр.
 Тумиати, Коррадо (1885—1967) — итальянский поэт и журналист.
 Тумиати, Франческо (1921—1944) — итальянский танкист, партизан.